Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Italie peuvent faire face à des difficultés légales que ne connaissent pas les résidents non LGBT.

Histoire 
En 2006, Vladimir Luxuria est la première personne trans élue députée.

Au début de mois juillet 2010, une chorale homosexuelle est exclue pendant le festival à Pesaro.

Culture

Cinéma

Droits 
Les relations homosexuelles sont décriminalisées et légales à partir de 1890. L'Italie adopte l'union civile homosexuelle le , faisant de l'Italie le dernier pays de l'Europe occidentale à accorder un statut aux couples de même sexe. Sous l'impulsion du président du Conseil des ministres, Matteo Renzi, ce texte de loi, déjà approuvé par le Sénat en février, met en place une norme législative qui encadre l’union de couples du même sexe.

Le texte de loi a été promulgué par le président italien Sergio Mattarella dans les 30 jours, puis publié au Journal officiel. Selon la sénatrice Monica Cirinnà, rapporteuse du projet de loi les premières unions pouvaient déjà être célébrées en .

Voir aussi 

 Droits de l'homme en Italie
 Union civile en Italie
 Chronologie de l'union civile en Italie
 Mariage homosexuel
 Soudain l'hiver dernier

Notes et références

Bibliographie 
 

Droit en Italie
LGBT en Italie